The New Magdalen – film del 1910 diretto da Joseph A. Golden
 The New Magdalen – film del 1912 diretto da Herbert Brenon
 The New Magdalen – film del 1914 diretto da Travers Vale